

Događaji

Rođenja

Smrti 

 Kir I., kralj Anshana